Ludwig Wolff peut désigner :
 Ludwig Wolff (1857-1919), chimiste allemand ;
  (1859-1923), homme politique allemand ;
  (1876-??), écrivain et réalisateur allemand ;
  (1886-1950), général de l'aviation allemande durant la Seconde Guerre mondiale ;
  (1892-1975), germaniste allemand ;
 Ludwig Wolff (1893-1968), général de l'infanterie allemande durant la Seconde Guerre mondiale ;
  (1908-1988), homme politique nazi et SS-Führer ;
  (1874-1952), minéralogiste allemand.

Voir aussi